Анатолий Бирюков:
 Бирюков, Анатолий — советский преступник.
 Бирюков, Анатолий Андреевич (1930—2020) — советский и российский спортивный физиолог, основоположник спортивной медицины в СССР.
 Бирюков, Анатолий Ефимович (1917—2013) — секретарь Московского областного комитета КПСС и Московского городского комитета КПСС.
 Бирюков, Анатолий Николаевич (1939—1979) — советский преступник.
 Бирюков, Анатолий Илларионович (1929—2012) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.